Podstacja elektryczna, rozumiana jako:
 Podstacja trakcyjna – stacja energetyczna służąca do zasilania sieci trakcyjnej
 Stacja transformatorowa – stacja energetyczna, gdzie następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć
 Stacja elektroenergetyczna – zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdziału albo tylko do rozdziału energii elektrycznej
 Podstacja pogotowia ratunkowego – stacja pogotowia ratunkowego o ograniczonym zakresie działalności